Ко́льбе () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Кольбе, Адольф Вильгельм Герман (1818—1884) — немецкий химик.
 Кольбе, Бронислав (1876—1941) — польский горный инженер.
 Кольбе, Бруно Юльевич (1850—1925) — русский и эстонский физик.
 Кольбе, Георг (1877—1947) — немецкий скульптор.
 Кольбе, Ежи (1906—1977) — польский горный инженер, профессор Горно-Металлургической Академии в Кракове.
 Кольбе, Ино (1914—2010) — немецкий эсперантист.
 Кольбе фон Вартенберг, Иоганн Казимир (1643—1712) — бранденбургский и прусский государственный деятель, первый министр Пруссии, граф Священной Римской империи.
 Кольбе, Максимилиан Мария (1894—1941) — католический святой, польский священник-францисканец.
 Кольбе, Никита Фёдорович (1822—1887) — русский архитектор.
 Кольбе, Петер-Михаэль род. 1953 — немецкий гребец, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр.
 Кольбе, Фёдор Никитич (1861 — после 1920) — русский архитектор.
 Кольбе, Фриц (1900—1971) — немецкий государственный служащий, антифашист

См. также 
 Кольб